Йодловник () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Лимановский повят, Малопольское воеводство. Население — 8052 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Йодловник
 Гура-Свентего-Яна
 Яновице
 Костша
 Красне-Лясоцице
 Мстув
 Погожаны
 Садек
 Слупя
 Щыжиц
 Шик
 Вильковиско

Соседние гмины 
 Гмина Добра
 Гмина Лиманова
 Гмина Лапанув
 Гмина Рацеховице
 Тымбарк
 Гмина Виснёва

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства